Хайфон:

 Хайфон — крупный город на севере Вьетнама.
 Хайфон — вьетнамский футбольный клуб, представляющий одноимённый город.
 Хайфон Катби — коммерческий аэропорт Вьетнама, расположенный в городе Хайфон.